Daniel Bernoulli (1700-1782), matemàtic neerlandès estudiós de la dinàmica de fluids
 Jakob Bernoulli (1654-1705), matemàtic i científic suís
 Jakob Bernoulli II (1759-1789)
 Johann Bernoulli (1667-1748), matemàtic, metge i filòleg suís
 Johann Bernoulli II (1710-1790), matemàtic suís 
 Johann Bernoulli III (1744-1807), matemàtic suís 
 Nicolaus Bernoulli I (1687-1759)
 Nicolaus Bernoulli II (1695-1726), matemàtic suís

Matemàtiques:
 Assaig de Bernoulli, un experiment aleatori en el qual només es poden obtenir dos resultats
 Distribució de Bernoulli, una distribució de probabilitat discreta
 Lemniscata de Bernoulli, un tipus de corba
 Nombres de Bernoulli, seqüència de nombres racionals
 Polinomis de Bernoulli, polinomis que combinen els nombres de Bernoulli amb coeficients binomials

Física:
 Principi de Bernoulli, relació entre la velocitat i la pressió d'un líquid no viscós a energia constant.

Tecnologia:
 Agafador de Bernoulli, un agafador d'aire basat en el principi de Bernoulli

Astronomia:
 cràter de Bernoulli, un cràter de la Lluna

'''Llinatge:
 Família Bernoulli, nissaga suïssa originària dels Països Baixos